Хургин — еврейская фамилия.

 Хургин, Александр Зиновьевич (род. 1952) — украинско-немецкий русскоязычный писатель.
 Хургин, Исай Яковлевич (1887—1925) — украинский и советский политический деятель, дипломат.
 Хургин, Пинхас (1894—1957) — еврейский историк, педагог.
 Хургин, Яков Исаевич (1919—2005) — советский учёный в области чистой и прикладной математики и её конкретных приложений: в радиотехнике и радиофизике.